Kanun (osmanisches Türkisch , kānūn), auch Qanun () steht für:

 Kanun (Osmanisches Reich), vom Sultan erlassenes Gesetz im Osmanischen Reich
 Kanun (Gewohnheitsrecht), albanisches Gewohnheitsrecht
 Kanun (Zither), eine orientalische Kastenzither
 Qānūn fī aṭ-ṭibb, Hauptwerk des persischen Arztes Avicenna, siehe Kanon der Medizin
 Monatsname im osmanisch-türkischen Kalender, siehe Rumi-Kalender
 Kanun (Film), deutscher Kinofilm (2018) von Til Obladen und Kida Khodr Ramadan
 Kanun e peseschkan wa dandan peseschkanne iranije moghime allman, die Vereinigung der Iranischen Ärzte und Zahnärzte in der Bundesrepublik Deutschland e. V.
 thailändischer Name der Frucht des Jackfruchtbaumes

Siehe auch: 
 Kanon